Nanguruwe – circoscrizione del distretto rurale di Mtwara
 Nanguruwe – circoscrizione del distretto di Newala